Витализация — совокупность методов модификации и обработки материалов, позволяющих восстанавливать свойства и структуру нативных тканей.

Примеры витализации материалов из области тканевой инженерии:
 витализация поли(L-лактид-со-гликолида) методом заселения остеобластов;
 витализация пористого полиэтилена методом заселения хондроцитов;
 витализация микроволокнистого поликапролактона методом инкорпорирования генотерапевтического препарата;
 витализация костнозамещающих искусственных материалов методами васкуляризации и иннервации.

Примечания 

Биомедицина
Имплантаты